Distortion eller forvrængning, er en effekt til elektriske guitar og bas. Effekten giver den form for "knasende" lyd, som man bl.a. bruger i rock og metal.

Ethvert elektronisk kredsløb forvrænger en lille smule, og (i modsætning til skabelsen af visse typer musik) er forvrængning for det meste uønsket. I optage- og forstærkerudstyr er det en af de parametre, der tages i betragtning ved anskaffelse af udstyr. 

En forvrængning er et ændret frekvensindhold af signalet, og kan iagttages på både et oscilloskop og en spektrumanalysator, hvor den viser sig som henholdsvis en ændring af kurveformen og nogle nye 'pinde' (detekterede frekvenser) i spektret.

Forvrængning måles ved en distortionmåling, hvor man sender f.x. en 1 kHz helt ren sinustone gennem forstærkeren, og måler udgangsniveauet. Dernæst fjerner man 1 kHz-signalet herfra med et meget skarpt båndstopfilter og sammenligner det resterende signalniveau (forvrængningsprodukterne) med det totale signal.

Forskellen mellem "Distortion" og "Overdrive" er at man ved distortion "clipper" signalet kraftigt, hvor imod man ved "Overdrive" overstyrer en elektronisk kreds.

Dette kan gøres på flere måder, fx ved at sætte 2 forskellige dioder parallelt til stel sidst i kredsløbet. Dette vil skære i enten toppen eller bunden af signalet, afhængig af hvad hvilken dioder som leder ved højeste spænding.

Se også 
 Harmonisk forvrængning

Guitar